Хоттингер (нем. Hottinger) — немецкая фамилия.

 
  (1652–1735) — швейцарский теолог.
  (1750–1819) — швейцарский филолог.

Примечания